DSIP se može odnositi na:
 Peptid indukovanja delta sna
 Revolucionarna socijalistička radnička partija (Turska) ()